Сюверня:

 Сюверня — река в России, протекает в Тамалинском и Белинском районах Пензенской области.
 Сюверня — деревня Вишнёвского сельсовета Тамалинского района Пензенской области.